АНП је скраћеница за следеће термине:
 Аустријска народна партија (-{ÖVP - Österreichische Volkspartei}-). Скраћеница на српском може бити и АНС.
 Америчка нацистичка партија
 Атриопептин, хормон